Arrival může znamenat:

 The Arrival, česky Invaze, sci-fi, mysteriózní film z roku 1996
 The Arrival (flim), sci-fi film režiséra Davida Schmoellera z roku 1991
 Arrival, indický dokumentární film z roku 1980
 The Arrival (Twilight Zone), díl seriálu  Twilight Zone
 Arrival, první díl seriálu  The Prisoner z roku 1967
 The Arrival (Animorphs),  38. kniha série  Animorphs od K.A. Applegateové 
 The Arrival, obrázkový bezeslovný román od Shaun Tana

hudba
 Arrival (hudební skupina), vokálně-instrumentální liverpoolská skupina v letech 1969-73
 Arrival (4 Front album)
 Arrival (album, Alannah Myles),  album od Alannah Mylesové
 Arrival (album, ABBA),  album skupiny ABBA
 Arrival (singl, Mike Oldfield), skladba skupiny ABBA, jejíž coververzi nahrál Mike Oldfield
 Arrival (album, Aviatic), album od Aviatic
 Arrival (album, Cornerstone)
 Arrival, album od funkové skupiny Cymande z roku 1981
 The Arrival (album, Hypocrisy),  album od Hypocrisy
 The Arrival (album, Magic Kingdom),  album od kapely Magic Kingdom
 Arrival (album, Journey),  album od rockové kapely Journey
 Arrival (album, Jordan Rudess), album Jordan Rudessové 
 Arrival (album, Rocket Transfer Warehouse),  album od popové kapely Rocket Transfer Warehouse
 Arrival (album, Rosie Gaines), album od zpěvačky Rosie Gainesové 
 The Arrival (EP), debutové EP od australské hip hopové kapely  Bliss n Eso